Пе́рссон () — фамилия шведского происхождения, означает «сын Пера (шведская форма христианского имени „Пётр“)». Аналог в Дании и Норвегии — Педерсен.

Известные носители:
 Перссон, Аксель (1888—1951) — шведский археолог и историк античности.
 Перссон, Бертил (род. 1941) — шведский профессор сравнительного религиоведения в отставке, гимнолог (историк церковного пения), доктор теологии, священник Англиканского сообщества.
 
 
 Перссон, Кристина Хусмарк (род. 1947) — шведский политик.
 Перссон, Линн (род. 1994) — шведская биатлонистка.
 Перссон, Магнус (род. 1976) — шведский футболист и тренер.
 Перссон, Мари (род. 1967) — шведская кёрлингистка.
 Перссон, Маркус (род. 1979) — C++, ActionScript и Java-программист, основатель компании Mojang.
 Перссон, Ноа (род. 2003) — шведский футболист.
 Перссон, Никлас (род. 1979) — шведский хоккеист.
 Перссон, Нина (род. 1974) — шведская певица, солистка группы The Cardigans.
 Пепс Перссон (1946—2021) — шведский музыкант и композитор.
 Перссон, Ронни (род. 1966) — шведский спортсмен-паралимпиец, выступает в кёрлинге на колясках и горнолыжном спорте.
 
 Перссон, Торстен (род. 1954) — шведский экономист.
 Перссон, Ханс Йёран (род. 1949) — премьер-министр Швеции (1996—2006).
 Перссон, Элизабет (род. 1964) — шведская кёрлингистка.
 
 Перссон, Юаким (род. 2002) — шведский футболист.

Двойная фамилия
 Вёлькерлинг-Перссон, Юэль (род. 2003) — шведский футболист, нападающий.
 Вёлькерлинг-Перссон, Якоб (род. 2000) — шведский футболист, полузащитник.
 Перссон-Мелин, Сигне (1925—2022) — шведская дизайнер и художник.

См. также